Klafki ist der Familienname folgender Personen:

 Anika Klafki (* 1986), deutsche Juristin und Rechtswissenschaftlerin
 Anja Klafki (* 1967), deutsche Grafikerin
 Wolfgang Klafki (1927–2016), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:

 Klaffsky